Перица је хрватско и српско мушко или женско име, које постоји и као презиме. Изведено је од имена Петар. У Хрватској је ово име чешће међу Хрватима него Србима и највише је заступљено у Загребу, Сплиту и Славонском Броду.

У вицевима у српском језику, Перица је уобичајено име за лика који представља стереотип наивног, глупог или безобразног дечака.

Особе с првим именом Перица 
 Перица Букић
 Перица Огњеновић
 Перица Пурић
 Перица Радић

Особе с презименом Перица 
 Роуз Перица Мофорд () 
 Вјекослав Перица
 Златко Перица

Извори 

Мушка имена